Роб Рей (,  8 червня 1968, Стерлінг-Радон, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 97-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс» та  «Оттава Сенаторс».

Нагороди та досягнення 
 Приз Кінга Кленсі — 1999

Статистика

Посилання
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Американські спортивні коментатори